Nalle Puh kan syfta på:

 Nalle Puh – en litterär figur som är huvudperson i A.A. Milnes böcker om de olika djuren i Sjumilaskogen
 Nalle Puh (bok) – en bok om björnen Nalle Puh från 1926 av A.A. Milne
 Nalle Puh (Disney) – Walt Disney Productions rättigheterna till att göra film om "björnen med väldigt liten hjärna"
 Filmen om Nalle Puh – en amerikansk tecknad film från 1977 av Walt Disney Productions
 Nya äventyr med Nalle Puh – en amerikansk animerad TV-serie som ursprungligen visades i 50 avsnitt åren 1988-1991
 Nalle Puh (svenska serietidningar) –  tecknade serieversioner av Nalle Puh i Sverige
 Nalle Puh-kex – en kexprodukt från Göteborgs Kex